Клостерлехфельд () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Швабия в районе Аугсбург и непосредственно подчиняется управлению административного сообщества Лехфельд. Официальный код — 09 7 72 162.

 территория —   га;
 население —   чел.;
 плотность населения —   чел./км²;
 землеобеспеченность с учётом внутренних вод —   м²/чел.

Население

История 
Деревня Клостерлехфельд, возникла в 17 веке вокруг паломнической церкви «Мариахильф» (Пресвятая Богоматерь) и францисканского монастыря.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баварии